Курегово — название населённых пунктов:

Россия 
 Курегово — деревня в Глазовском районе Удмуртской Республики.
 Курегово — деревня в Завьяловском районе Удмуртской Республики.
 Курегово — деревня в Малопургинском районе Удмуртской Республики.